Helmuth von Moltke je lahko:
 Helmuth Karl Bernhard von Moltke; tudi Helmuth von Moltke starejši, pruski maršal (1800–1891)
 Helmuth Johann Ludwig von Moltke; tudi Helmuth von Moltke mlajši, nemški general (1848–1916)
 Helmuth James Graf von Moltke, nemški pravnik (1907-1945)

Glej tudi 
 Moltke